

Clasament

Liga ASOBAL
2004
2005